CAC 40 (сокращение от , ) является важнейшим фондовым индексом Франции. Индекс вычисляется как среднее арифметическое взвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний, акции которые торгуются на бирже Euronext Paris. Начальное значение индекса — 1000 пунктов — было установлено 31 декабря 1987 года. Начиная с 1 декабря 2003 года при подсчёте капитализации учитываются лишь акции, находящиеся в свободном обращении.

Индекс вычисляется каждые 30 секунд в рабочие дни биржи с 9:00 до 17:30 по Центрально-европейскому времени.

Структура 
В индекс входят следующие компании (на 28 ноября 2022 г.):

Примечания

Ссылки 
 Информация о CAC 40 на официальной странице биржи Euronext 

Европейские фондовые индексы
Экономика Франции